Łubjanka, Łubianka – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Miejscowości na Białorusi 

 Łubianka – wieś w obwodzie homelskim
 Łubianka – wieś w rejonie smorgońskim obwodu grodzieńskiego
 Łubianka – wieś w rejonie świsłockim obwodu grodzieńskiego
 Łubianka – wieś w rejonie bychowskim obwodu mohylewskiego
 Łubianka – wieś w rejonie klimowickim obwodu mohylewskiego

Miejscowości w Rosji 

 Łubianka – wieś w obwodzie kałuskim
 Łubianka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Łubianka – wieś w obwodzie orłowskim
 Łubianka – wieś w Kraju Permskim
 Łubianka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Łubianka – wieś w rejonie michajłowskim obwodu riazańskiego
 Łubianka – wieś w rejonie miłosławskim obwodu riazańskiego
 Łubianka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Łubianka – wieś w obwodzie tulskiim

Miejscowości na Ukrainie 

 Łubjanka – wieś w obwodzie dniepropetrowskim
 Łubjanka – wieś w rejonie białocerkiewskim obwodu kijowskiego
 Łubjanka – wieś w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego
 Łubjanka – zlikwidowana wieś w rejonie poleskim (zlikwidowanym w 2020) obwodu kijowskiego
 Łubjanka – wieś w rejonie wasylkowskim obwodu kijowskiego
 Łubjanka – wieś w obwodzie ługańskim
 Łubjanka – wieś w obwodzie mikołajowskim